Галина Николаевна Ким (род. 19 апреля 1952, , Узбекская ССР) — советская корейская и казахская актриса театра.

Биография 
Родилась 19 апреля 1952 года в , Узбекская ССР.

В 1975 году окончила Казахской государственной консерватории им. Курмангазы, специальность «Актер драмы и кино».

С 1975 — актриса Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии.

Основные роли на сцене 
 Кортка — «Кобланды», М. Ауэзов
 Сэн Бу — «Ариран», Цай Ен,
 Венера — «Мама ищет жениха», И. Ким
 Соня — «Вернись, любовь моя!», Мен Дон Ук
 Света, Маша — «Ты — мне, я — тебе», Хан Дин
 Жена Хынбу — «Сказание о Хынбу», Хан Дин
 Елена Сергеевна — «Куплю Вашего мужа (дорого)!», М. Задорнов
 Сун Ок и Хясон — «Память», Л. Сон, С. Ли
 Чун Хо — «Не плачь, Хондо!», Им Сон Гю
 Эльмира — «Тартюф», Мольер
 Люда — «Не цветет вишня осенью», Г. Кан
 Магдалена — «И это все о женщине…», Г. Лорка
 Мама — «Приблудный зятек», Т. Ахтанов
 Жена Ноль Бу — «Хын Бу и Ноль Бу», Тхай Дян Чун
 Мать — «Ариран», Цой Ен Гын
 Салиха — «Наследники», Д. Исабеков;
 Гайни — «Нежданная встреча», Т. Ахтанов
 Жена Янбана — «Янбандён», Хан Дин
 Валентина — «Колыбельная», Т. Миннуллин
 Текты — «Карагоз», М. Ауэзов
 Сыграла более 60 ролей в различных постановках театра

Достижения 
 Международный театральный фестиваль «Мир Исабекова», Республика Казахстан, Алматы, 2012 г. — диплом I степени за лучшее исполнение главной женской роли Салихи в спектакле «Наследники», Д. Исабеков

Награды 
 2002 — Почетным нагрудным знаком МК РК «Деятель культуры Казахстана»
 2010 — Орден Достык 2 степени РК
 2017 — Медаль «Ветеран труда» (Казахстан)
 Лауреат Премия Ким Дина

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Корейцы Казахстана
Персоналии:Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии